Armand Fallières (1841-1931), président de la République française (1906-1913) ;
 Jeanne Fallières (1849-1939), épouse du précédent ;
 André Fallières (1875-1968), homme politique français, fils des précédents ;
 Pierre-Marie-Frédéric Fallières (1834-1906), évêque français.

Toponyme 

 la côte de Fallières, côte antarctique ;
 la villa Armand-Fallières, voie française.

Patronyme français